Бельгард-ан-Марш:
 Бельгард-ан-Марш — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз.
 Бельгард-ан-Марш — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз.